Il doppio  dell'Open 13 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in semifinale da Aisam-ul-Haq Qureshi e Jean-Julien Rojer. Nella finale Rohan Bopanna e Colin Fleming hanno sconfitto gli stessi Qureshi e Julien Rojer per 6-4, 7-63

Teste di serie

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (finale)
 Rohan Bopanna /  Colin Fleming (campioni)

 Julian Knowle /  Filip Polášek (semifinale)
 Julien Benneteau /  Michaël Llodra (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2013
ATP World Tour 2013